În fonetică, se numesc consoane uvulare acele consoane pronunțate cu ajutorul limbii care este orientată sau apropiată de uvulă. Ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

În limba română standard nu există consoane uvulare. Acestea sunt întâlnite în limbi precum japoneza, cazaha, spaniola, franceza sau inuita.

Uvulară, Consoană